Канут або Кнут I (*д/н —1128) — верховний князь Ободрицької держави у 1127—1128 роках.

Життєпис 
Походив з династії Наконідів. Син Генріха I, верховного князя Ободрицької держави. Про дату народження відсутні відомості. Ім'я вказує, що він був сином данської принцеси, або його так названо на честь давнього патрона діда Готшалка.

Стосовно діяльності Кнута замало відомостей. У 1127 році після смерті батька разом зі зведеним братом Свентіполком стає верховним князем. Втім незабаром за свідченнями Гельмонда фон Босау Кнут з братом розпочали внутрішню війну за владу і привели країну своїми внутрішніми чварами в такий розлад, що втратили данини з земель, які батько їх звитягою зброї придбав. Так, було втрачено землі лінонів, брежан, гаволян, стодоряни перестали сплачувати данини.

Врешті-решт Канут замирився з Свентіполком, вони остаточно розділили землі ободритів між собою. Але спільне панування тривало не довго, оскільки у 1128 році Канута було вбито в місті Лютенбург. Всю владу перебрав його брат.

Джерела 
 ИСТОРИЯ ОБОДРИТОВ 

Князі ободритів